Gli esiliati del Volga (Heimweh) – film del 1927 diretto da Gennaro Righelli
 Heimweh – film del 1937 diretto da Jürgen von Alten